Konings ist der Familienname folgender Personen:

Ad Konings (* 1956), niederländischer Ichthyologe
Anthony Konings (1821–1884), niederländischer Theologe
Jean Konings (1886–1974), belgischer Sprinter

Konings bezeichnet

VDL Konings, ein niederländisches Maschinenbauunternehmen

siehe auch:
Koning
Kooning